Kabarettarchiv steht für:

 Deutsches Kabarettarchiv
 Österreichisches Kabarettarchiv